Елізабет Екблом E Лена Сандін виграли титул, у фіналі перемігши пару Пат Медрадо і Клаудія Монтейру 7-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Пат Медрадо /  Клаудія Монтейру (фінал)
 Барбара Джордан /  Рената Томанова (півфінал)

 Петра Деліс /  Крістіан Жоліссен (1-ше коло)
 Kim Jones /  Бет Нортон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Casino Cup Hittfield